Петерссон () — фамилия.
 Петерссон, Адам (род. 2000) — шведский футболист.
 Петерссон, Андре (род. 1990) — шведский хоккеист.
 Петерссон, Карл (род. 1981) — шведский пианист.
 Петерссон, Маринда (род. 1995) — шведская легкоатлетка, специализирующаяся в метании молота.
 Петерссон, Уильям (1895—1965) — шведский легкоатлет.
 Петерссон, Ховард Вад (род. 1984) — норвежский кёрлингист.
 Петерссон, Юхан (род. 1973) — шведский гандболист.

См. также 
 Петерсон